Strischenow oder Strishenow ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Alexandrowitsch Strischenow (1923–1985), sowjetischer Schauspieler
 Oleg Alexandrowitsch Strishenow (* 1929), sowjetischer und russischer Schauspieler